Жига́дло — фамилия украинско-белорусского происхождения. Известные носители:

 Жигадло, Денис Викторович (род. 1987) — белорусский гребец-байдарочник.
 Жигадло, Лукаш (род. 1979) — польский волейболист.